Črtica ima več pomenov:
 majhna črta;
 črtica (književnost), oblika kratke pripovedi;
 Črtica (album), album slovenske rock skupine Mi2.